Mail.ru — русскоязычный интернет-портал. Также к этому термину относятся:

 Mail.ru Group — прежнее название российской технологической компании «VK», которой принадлежит интернет-портал Mail.ru и все нижеприведённые сервисы.
 Агент Mail.ru — программа для мгновенного обмена сообщениями через Интернет
 Видео Mail.ru — хостинг видеороликов
 Игры Mail.ru — портал Рунета, посвященный компьютерным и видеоиграм
 Кино Mail.ru — агрегатор видеосервисов
 Мой мир@Mail.ru — социальная сеть
 Облако Mail.ru — облачное хранилище данных
 Ответы Mail.ru — служба вопросов и ответов
 Поиск Mail.ru — поисковая система
 Почта Mail.ru — служба электронной почты
 Рейтинг Mail.ru — система веб-аналитики, собирающая данные о посетителях веб-сайтов и их устройствах
 Фото@Mail.ru — Web 2.0 сервис, предназначенный для хранения и редактирования пользователем цифровых фотографий